RCA steht für:
 Radio Club Argentino, argentinischer Amateurfunkverband
 Radio Corporation of America, ehemaliger US-Elektronikkonzern, heute noch Markenname
 RCA Dome, Stadion in Indianapolis, USA
 RCA jack, ein Cinch-Stecker, ungenormter Steckverbinder
 RCA Records, US-amerikanische Plattenfirma
 RCA-Reinigung, Reinigungsvorgang in der Halbleiterfertigung
 Ellsworth Air Force Base, Luftwaffenbasis der US Air Force bei Rapid City, South Dakota, nach dem IATA-Flughafencode
 Rabbinical Council of America, 1935 gegründete Vereinigung US-amerikanischer modern-orthodoxer Rabbiner
 Rail Cargo Austria, Tochterunternehmen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für den Schienengut-Transport
 Reference CCS architecture, ein Projekt der Leit- und Sicherungstechnik im Eisenbahnwesen
 Reflexogenic Cardiac Arrest, englisch für Reflextod
 Revealed Comparative Advantage, ein Handelsindex
 Right Coronary Artery, englisch für „rechte Koronararterie“, siehe Koronargefäß
 Rolling circle amplification, Methode zur Vermehrung zirkulärer DNS
 Root cause analysis, Fehler-Ursachen-Analyse, Methode der Ursachenermittlung und Fehlervermeidung bei Unfällen oder Zwischenfällen
 Royal College of Art, Kunsthochschule in London
 Ripple-Carry-Addierer, ein Schaltnetz zur Addition mehrstelliger Binärzahlen
 Zentralafrikanische Republik, als Kfz-Kennzeichen

Abkürzung